«Shivers» () — песня британского певца Эда Ширана, вышедшая 10 сентября 2021 года в качестве второго сингла его пятого студийного альбома =. «Shivers» возглавил хит-парады в Великобритании, Ирландии, Германии и Швеции, свергнув предыдущий сингл Ширана «Bad Habits» после одиннадцати недель подряд, проведённых им на первом месте в Соединённом Королевстве и став 11-м чарттоппером певца в Official Singles Chart.

Релиз и продвижение 
19 августа 2021 года Ширан анонсировал свой пятый студийный альбом =, в котором песня «Shivers» указана в треклисте. Позже он анонсировал обложку и дату выпуска песни 2 сентября 2021 года. Он также сообщил, что трек «Shivers» изначально задумывался как ведущий сингл для альбома вместо его нынешнего ведущего сингла «Bad Habits». Также было указано превью песни. Ширан анонсировал сопроводительное музыкальное видео и тизер к нему в День труда, 6 сентября 2021 года.

Отзывы 
2 сентября 2021 года, в тот же день, когда Ширан анонсировал песню, Джонатан Хиф из британского отделения GQ в родном городе Ширана описал эту песню как «сексуальную, стремительную песню, и это музыка, под которую можно танцевать с лучшими друзьями после трёх слишком большого количества текилы».

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео было выпущено вместе с песней 10 сентября 2021 года с Шираном и американской актрисой АннаСофией Робб в главных ролях. Ширан подражает своему другу, коллеге английскому певцу и поэту Элтону Джону (большие цветные очки, костюм в блёстках).

Список треков 

 Цифровые загрузки, стриминг и CD-сингл
 «Shivers» — 3:27

 Цифровые загрузки и стриминг  — акустическая версия
 «Shivers» (Acoustic Version) — 3:26

 Цифровые загрузки и стриминг — Navos Remix
 «Shivers» (Navos Remix) — 2:35

 Цифровые загрузки и стриминг — Ofenbach Remix
 «Shivers» (Ofenbach Remix) — 3:07

 Цифровые загрузки и стриминг — Alok Remix
 «Shivers» (Alok Remix) — 2:52

 Цифровые загрузки и стриминг — Jax Jones Remix
 «Shivers» (Jax Jones Remix) — 3:27

 Цифровые загрузки и стриминг — Heavy-K Remix
 «Shivers» (Heavy-K Remix) — 5:40

 Цифровые загрузки и стриминг — Dillon Francis Remixes
 «Shivers» (Dillon Francis Main Mix) — 2:07
 «Shivers» (Dillon Francis Club Mix) — 2:07

 Цифровые загрузки и стриминг — featuring Jessi & Sunmi version
 «Shivers» (featuring Jessi & Sunmi) — 3:27
 «Shivers» (featuring Slava Marlow & Feduk) — 2:47

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Песни, написанные Эдом Шираном
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, спродюсированные Эдом Шираном